Al-Tusi bezeichnet:

 Nasir ad-Din at-Tusi (1201–1274)
 Abū Dschaʿfar at-Tūsī (995–1067)
 Sharaf al-Din al-Tusi (um 1135–1213)